Асланбек Солтанович Булацев (род. 3 мая 1963) — Премьер-министр Южной Осетии с 22 октября 2008 года по 3 августа 2009 года.

Биография 
Асланбек Булацев закончил экономический факультет Северо-Осетинского государственного университета по специальности «бухгалтерский учёт».

С 1984-1986 г.г. - старший финансист Приборостроительного завода.

С 1986-1987 г.г. - освобождённый Председатель профкома ОПЗ (Орджоникидзевский Приборостроительный Завод)

С 1987 по 2006 г.г. работал в органах КГБ, затем ФСБ в Северной Осетии, руководил финансовым отделом УФСБ по Северной Осетии, а с 2006 по 2008 год занимал должность руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Республике Северная Осетия.

22 октября 2008 года парламент Южной Осетии утвердил Булацева на посту премьер-министра. За кандидатуру Булацева проголосовали 24 из 25 депутатов, 1 депутат проголосовал против. Тем не менее, он был на рабочем месте ровно один день. Все остальное время Булацев обязанности председателя правительства Южной Осетии не выполнял. 4 августа 2009 года министерство печати и массовых коммуникаций Южной Осетии сообщило о подписании указа об освобождении Булацева от занимаемой должности. Официальной причиной отставки стали проблемы со здоровьем.

Звания и награды 
 Медаль А. В. Суворова.
 Медаль за отличие в воинской службе II степени.
 Благодарность Президента Российской Федерации.
 Награждён Патриархом Московским и Всея Руси Алексием грамотой 07.04.2007
 Награждён Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом грамотой 04.04.2010
 Награждён Патриархом Московским и Всея Руси орденом Серафима Саровского 3-ей степени (2015 г.)
 Действительный государственный советник РФ 3-го класса.
ПУБЛИКАЦИИ:
Книга: А.С. Булацев «Экономика и жизнь» 2020г.,215стр.

Примечания 

Премьер-министры Южной Осетии
Персоны без указанного места рождения